Чикітос ()

 Чикітос (плем'я) — плем'я, що мешкало на території сучасної Болівії
 Чикітос (губернаторство) — колишнє іспанське губернаторство в Південній Америці
 Чикітос (провінція) — провінція болівійського департаменту Санта-Крус
 Чикітанія або Рівнини Чикітос — географічний район в Болівії, Парагваї та Бразилії
 Єзуїтські місії Чикітосу — об'єкт світової спадщини на території колишнього губернаторства